Кра́ев (Кра́ева) — фамилия. Известные носители:

Краев 
 Краев, Аркадий Григорьевич (1933—2007) — геолог, лауреат Ленинской премии.
 Краев, Божидар (род. 1997) — болгарский футболист.
 Краев, Валерий Константинович — генерал-лейтенант.
 Краев, Виталий Георгиевич (1950—2019) — советский хоккеист, российский тренер.
 
 Краев, Галактион Карпович (1912—1998) — слесарь, Герой Социалистического Труда.
 Краев, Игорь Евгеньевич (род. 1963) — российский и украинский продюсер, медиаменеджер.
 
 Краев, Михаил Александрович (род. 1939) — советский хоккеист.
 Краев, Николай Терентьевич (1922—2002) — лётчик-штурмовик, Герой Советского Союза.
 Краев, Сергей Гаврилович (1946—2011) — советский футболист, тренер.

Краева